Amaro puede referirse a:

 el beato San Amaro;
 Amaro, localidad y comune italiana de la provincia de Udine;
 la bebida italiana Amaro
 el nombre común de la planta Salvia sclarea